Al-Haouz (franska: Province d'Al-Haouz, arabiska: إقليم الحوز) är en provins i Marocko.   Den ligger i regionen Marrakech-Tensift-Al Haouz, i den centrala delen av landet,  km söder om huvudstaden Rabat. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Al-Haouz är bergig söderut, men norrut är den kuperad.

Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Marrakech-Tensift-Al Haouz